Borra est un nom pouvant faire référence à :
 Raoul Borra (1896-1988), homme politique français ;
 Gabriel Borra, coureur cycliste belge ayant remporté le Grand Prix de Denain 1960 ;

 La borra, un jeu de cartes ;
 Les borras sont des mammifères carnivores présents sur la planète Endor (Star Wars) ;

Voir aussi